Naselja u Srbiji
 Samarinovac  (Negotin, Srbija), naselje u općini Negotin
 Samarinovac  (Žitorađa, Srbija), naselje u općini Žitorađa